Хом'як — ссавець, гризун з родини хом'якових.
 Хом'яки — підродина ссавців з родини хом'якових.

 Хом'як — гора в Карпатах.
 Хом'яки — село в Демидовському районі Смоленської області (Росія)
 Хом'яки — село в Одинцовському районі Московської області (Росія)
 Хом'яки — село в Свечинському районі Кіровської області (Росія)

 Хомяк Віктор Борисович (1958—2014) — активіст Євромайдану, загинув 2014 р.
 Хом'як  Віктор Олександрович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хом'як Катерина Петрівна (особи)
 Хом'як Катерина Петрівна (1922-2018) — заслужена артистка України.
 Хом'як Катерина Петрівна (* 1953) — український лікар-кардіолог.
 Хом'як Іван Миколайович (1951) — український філолог, заслужений працівник освіти України.
 Хом'як Ігор Петрович (1975—2016) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хом'як Мирослава (нар. 1942) — польська лінгвістка лемківського походження, дослідниця лемківського діалекту
 Хом'як Михайло (1905-1984) — український журналіст і громадський діяч, емігрант.
 Хом'як Олександр Васильович (* 1973) — український дипломат.
 Хом'як Ростислав (1936) — український журналіст, емігрант.
 Хом'як Ярослав Васильович (1923—1993) — доктор технічних наук, професор.
 Хом'як-Богачевська Марта (1938) — український історик.

Див. також 
 Хомяк Іван Павлович — старший тренер-викладач відділення ДЮСШ № 2 (Червоноград), заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Примітки 

Українські прізвища